Acmaea depicta är en snäckart som beskrevs av Hinds 1842. Acmaea depicta ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
depicta